Softly может означать:

 Softly — альбом Хэнка Локлина 1968 года.
 Softly — альбом The Sandpipers 1968 года.
 Softly — альбом Ширли Хорн 1988 года.
 Softly — альбом Розанны Витро 1993 года.
 Softly — альбом Тацуро Ямаситы 2022 года.